Das eiserne Gebet e първи студиен албум на немската RAC група Stahlgewitter, издаден през 1996 година от Freie Meinung Göttingen. Времетраенето на албума е 46 минути и 32 секунди.

Песни

Източници

Външни препратки 
 
  Das eiserne Gebet в Last.fm
  Das eiserne Gebet в Discogs
  Das eiserne Gebet в MusicBrainz

Музикални албуми от 1996 година
Албуми на Stahlgewitter